El Hadji Papy Mison Djilobodji (Kaolack, 1988. december 1. –) szenegáli labdarúgó, aki 2019-től a francia EA Guingamp hátvédje.

Statisztikái

Klub
Legutóbb 2018. május 19-én lett frissítve.

Jegyzetek

További információk 
 Foot-National profil
 
 

1988-ban született személyek
Szenegáli labdarúgók
A Nantes labdarúgói
A Werder Bremen labdarúgói
A Sunderland labdarúgói
A Dijon labdarúgói
A Guingamp labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek